

Cinema 
 American Woman – film del 2018 diretto da Jake Scott
 American Woman – film del 2019 diretto da Semi Chellas

Letteratura 
 American Woman – romanzo del 2003 scritto da Susan Choi

Musica 
 American Woman – album del 1970 del gruppo The Guess Who
 American Woman – singolo del 1970 tratto dall'album omonimo, reinterpretato da vari artisti

Televisione 
 American Woman – serie televisiva del 2018